Channa kan avse:

Channa – ett hebreiskt kvinnonamn
Channa – ett släkte av fiskar 
Chandaka – Buddhas körsven